In der Saison 1977/78 gelangen der BSG Stahl Riesa und dem F.C. Hansa Rostock der sofortige Wiederaufstieg in die DDR-Oberliga.

Modus 
Gespielt wurde in 5 Staffeln zu je 12 Mannschaften (regionale Gesichtspunkte). In einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel wurden die Staffelsieger und je 3 Absteiger pro Staffel ermittelt. Die Staffelsieger ermittelten ebenfalls mit Hin- und Rückspiel in einer Aufstiegsrunde die 2 Oberligaaufsteiger.

Staffel A

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 212.370 Zuschauer ( 1.609 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 10.000  ASG Vorwärts Stralsund – F.C. Hansa Rostock (11. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 80 BSG Schiffahrt/Hafen Rostock – BSG KKW Greifswald (18. Sp.)

Staffel B

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 170.900 Zuschauer ( 1.295 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 8.000  ASG Vorwärts Neubrandenburg – BSG Post Neubrandenburg (22. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 150 BSG Traktor Groß Lindow – BSG Motor Eberswalde (17. Sp.)

Staffel C

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 252.300 Zuschauer ( 1.911 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 10.000  BSG Chemie Leipzig – TSG MAB Schkeuditz (22. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 300 SG Dynamo Eisleben – BSG Chemie Premnitz (11. Sp.)

Staffel D

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 205.700 Zuschauer ( 1.558 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 5.000  ASG Vorwärts Plauen – BSG Energie Cottbus (6. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 350 TSG Gröditz – BSG Motor Ascota Karl-Marx-Stadt (9. Sp.)

Staffel E

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 222.900 Zuschauer ( 1.687 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 4.700  BSG Stahl Riesa – BSG Motor Suhl (13. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 200 BSG Motor Steinach – SG Dynamo Gera (17. Sp.)

Aufstiegsrunde

Abschlusstabelle 

|- class="hintergrundfarbe9"
| 1.
|style="text-align:left"| BSG Stahl Riesa
| 8
| 7
| 1
| –
| 27:4
| +23
| 15:1
|- class="hintergrundfarbe9"
| 2.
|style="text-align:left"| F.C. Hansa Rostock
| 8
| 5
| 1
| 2
| 14:9
| +5
| 11:5
|-
| 3.
|style="text-align:left"| BSG Chemie Leipzig
| 8
| 3
| 1
| 4
| 12:14
| −2
| 7:9
|-
| 4.
|style="text-align:left"| ASG Vorwärts Neubrandenburg
| 8
| 1
| 2
| 5
| 5:17
| −12
| 4:12
|-
| 5.
|style="text-align:left"| FSV Lokomotive Dresden
| 8
| 1
| 1
| 6
| 7:21
| −14
| 3:13
|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Zuschauer 
In 20 Spielen kamen 148.500 Zuschauer ( 7.425 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 22.000  FC Hansa Rostock – BSG Chemie Leipzig (4. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 400 ASG Vorwärts Neubrandenburg – FSV Lokomotive Dresden (10. Sp.)

Aufsteiger

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1977/78
 FDGB-Pokal 1977/78

Literatur 
 
 
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.

Weblinks 
 
 

1977/78
Fußballsaison 1977/78